Hamarkameratene Fotball is een Noorse voetbalclub uit Hamar, een stad in de provincie Innlandet. Meestal wordt de naam HamKam gebruikt voor de club die groen-wit als clubkleuren heeft. De thuiswedstrijden worden gespeeld in het Briskeby Stadion gespeeld.

Geschiedenis
Op 10 augustus 1918 werd de club Freidig opgericht, maar aangezien er al een club met deze naam bestond, werd de naam gewijzigd naar Briskebyen Fotballag, verwijzend naar de gelijknamige buurt in Hamar. In 1946 fuseerde het met Hamar Arbeideridrettslag tot Hamarkameratene.

De club bereikte in 1969 voor het eerst de Eliteserien en werd in dat jaar derde, het beste resultaat in de clubgeschiedenis. HamKam wist zich niet blijvend te handhaven en pendelde jarenlang tussen de drie hoogste klassen van Noorwegen. In het seizoen 2003 werd HamKam kampioen in de 1. divisjon en promoveerde de club weer naar de Eliteserien. Het seizoen 2008 was tot 2021 het laatste op het hoogste niveau voor Hamarkameratene. Het speelde in die tijd afwisselend in de 1. divisjon en de 2. divisjon.

Pas in 2021 bereikte het opnieuw promotie naar de Eliteserien. Vanaf september 2022 zou de oude tribune aan de lange zijde worden gesloopt om plaats te maken voor een nieuwe. Hierdoor moest HamKam slechts drie thuiswedstrijden met verminderde stadioncapaciteit spelen. De laatste verbouwing was in 2007, toen werd er een nieuwe hoofdtribune in gebruik genomen.

In de Noorse bekercompetitie bereikten de groen-witten zes keer de halve finale, maar wisten nimmer de finale te bereiken.

Eindklasseringen

|}

De Noorse divisjons hebben in de loop der jaren diverse namen gekend, zie: Eliteserien#Geschiedenis, 1. divisjon#Naamsveranderingen, 2. Divisjon.

Bekende (oud-)spelers
  Steve Cooreman
  Geir Frigård
  Eddie Gustafsson
  Xander Houtkoop
  Roman Kienast
  Marcus Pedersen
  Einar Rossbach
  Ståle Solbakken
  Jarl André Storbæk

Internationals
De navolgende Europese voetballers kwamen als speler van Hamarkameratene Fotball uit voor een vertegenwoordigend A-elftal. Tot op heden is Terje Kojedal degene met de meeste interlands achter zijn naam. Hij kwam als speler van HamKam in totaal 45 keer uit voor het Noorse nationale elftal (1981-1989).

Externe links
  Officiële website

Noorse voetbalclub
Sport in Hamar
Innlandet
Sport in Innlandet